Název Petrkov má více sídel:
 Petrkov (Lípa), část obce Lípa v okrese Havlíčkův Brod
 Petrkov (Zachotín), část obce Zachotín v okrese Pelhřimov
 Petrkov (Bojanov), část městyse Bojanov v okrese Chrudim
 Petrkov (u Hlinska), vesnice nedaleko města Hlinsko  v okrese Chrudim
 Petrkov 1. díl, východní část vesnice Petrkov, část obce Vysočina v okrese Chrudim
 Petrkov 3. díl, západní část vesnice Petrkov, část městyse Trhová Kamenice v okrese Chrudim
 Petrkov – český název města Piotrków Trybunalski v Polsku

Externí odkazy